De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1998 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1998. De race werd verreden op 19 april 1998 op het Johor Circuit nabij Pasir Gudang, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1998
Maleisië